Артём Алекса́ндрович Проше́нко (; 1 июня 1990, Днепропетровск, СССР) — украинский футболист, полузащитник.тренерская карьера С 2017,главный тренер Двуфк u-16,бронзовый призер Елит Лиги Дюфлу сезон 2020/2021

Ранние годы 
Родился в Днепропетровске. Во время обучения в восьмом классе получил предложение поехать на просмотр в донецкую футбольную академию «Олимпика». После просмотра тренер Игорь Петров предложил юному футболисту остаться. В «Олимпике» Прошенко отучился четыре года.

Клубная карьера 
Во взрослом футболе дебютировал в 17 лет в команде второй лиги «Химик» из Красноперекопска. Далее за пять лет сменил семь команд второй лиги и дубли «Таврии» и львовских «Карпат». Летом 2012 года Сергей Мурадян пригласил Прошенко в «Горняк-Спорт». В клубе из Комсомольска футболист провёл полтора сезона. Был капитаном этой команды. Заканчивал сезон 2013/14 в команде «Сталь» (Днепродзержинск). Обе эти команды по итогам сезона завоевали места в первой лиге.

Летом 2014 года Прошенко заключил годичный контракт с клубом армянской Премьер-лиги «Гандзасар», который тренировал украинский специалист Сергей Пучков. В составе этой команды футболист провёл 10 матчей в чемпионате, 1 матч в Кубке. В Армении играл на непривычной и новой для себя позиции крайнего полузащитника и только последние матчи календарного года провёл на своей позиции опорного. Во время зимнего перерыва в чемпионате Сергей Пучков покинул «Гандзасар». Вслед за ним из клуба ушли и украинские легионеры Алексей Пинчук, Борис Орловский, Антон Монахов. В числе ушедших был и Артём Прошенко. Кроме этих футболистов в команде при Пучкове выступали ещё два украинца — Марат Даудов и Василий Палагнюк.

В январе 2015 года Прошенко проходил просмотр в криворожском «Горняке».

В конце августа 2015 перешёл в «Ингулец», в составе которого дебютировал 30 августа в домашнем матче против «Буковины», выйдя на замену вместо Евгения Запорожца на 56-й минуте встречи.

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на официальном сайте ПФЛ Украины 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Химик» Красноперекопск
Игроки ФК «Севастополь»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Краматорск»
Игроки ФК «Мир»
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Гандзасар» Капан
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Ингулец»
Игроки ФК «Кремень»